Louise av Danmark (fullständigt namn: Louise Caroline Josephine Sophie Thyra Olga), född 17 februari 1875 i Köpenhamn, död 4 april 1906 i Ratiboritz, var en dansk prinsessa. Hon var äldsta dotter till sedermera kung Fredrik VIII av Danmark och hans maka Louise av Sverige.

Biografi

Uppväxt 

Prinsessan Louise av Danmark föddes den 17 februari 1875 i sina föräldrars residens Frederik VIII:s palats på slottsanläggningen Amalienborg, danska kungafamiljens huvudresidens i stadsdelen Frederiksstaden i centrala Köpenhamn. Hon var tredje barn och äldsta dotter till kronprins Fredrik och kronprinsessan Louise. Prinsessan Louise växte upp med sina syskon i föräldrarnas residenspalats på Amalienborg, och i familjens sommarresidens Charlottenlunds slott, beläget vid stranden av Öresund 10 kilometer norr om Köpenhamn.

Äktenskap 
Hon gifte sig 5 maj 1896 på Amalienborg i Köpenhamn med prins Fredrik av Schaumburg-Lippe (1868-1945), son till prins Wilhelm av Schaumburg-Lippe och prinsessan Bathildis av Anhalt. Paret bosatte sig på Ratiboritz slott i Böhmen. 

Äktenskapet var lyckligt, men Louise led av melankoli (depression), led av hemlängtan, trivdes inte i Böhmen och avlade ofta månadslånga besök i Danmark.  

Prinsessan Louise dog den 4 april 1906 i Ratiboritz till följd av hjärnhinneinflammation, som angavs som den officiella dödsorsaken. Den verkliga dödsorsaken var dock att hon hade dränkt sig i en sjö nära slottet, vilket hon försökt göra en gång tidigare men då stoppats av trädgårdsmästaren.

Barn
 Marie av Schaumburg-Lippe (1897-1938) gift med Fredrik Sigismund av Preussen (1891-1927)
 Christian av Schaumburg-Lippe (1898-1974), gift med sin kusin, Feodora av Danmark
 Stephanie av Schaumburg-Lippe (1899-1925) gift med Viktor Adolf zu Bentheim und Steinfurt

Anfäder

Referenser

Noter

Tryckta källor
 
 
 Wrangel, F U, Die Souveränen Fürstenhäuser Europas, Stockholm 1898
 af Klercker, Cecilia, Förgången glans. En drottnings statsfru berättar, Norstedts förlag, Stockholm 1944

Kvinnor
Födda 1875
Avlidna 1906
Huset Glücksburg
Danska prinsessor